Formiga
 Formiga, Francisco Ferreira de Aguiar (1930–2012) – brazylijski piłkarz i trener
 Formiga, Wander dos Santos Machado (ur. 1976) – brazylijska piłkarka
 Formiga, Miraildes Maciel Mota (ur. 1978) – brazylijska piłkarka